Il singolare del torneo di tennis Richmond WCT 1982, facente parte della categoria World Championship Tennis, ha avuto come vincitore José Luis Clerc che ha battuto in finale Fritz Buehning 3–6, 6–3, 6–4, 6–3.

Teste di serie 

 José Luis Clerc (Campione)
 Peter McNamara (secondo turno)

 Mark Edmondson (quarti di finale)
 Vijay Amritraj (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Richmond WCT 1982